Ugra – fiume della Russia, affluente dell'Oka
 Ugra – fiume della Romania
 Ugra – località dell'oblast' di Smolensk, in Russia